Las Vegas Outlaws (XFL) – squadra di football americano dell'X Football League (XFL)
 Las Vegas Outlaws (arena football) – squadra dell'Arena Football League